Dahlia može označavati:
 Dahlia (Animalia) Pagenstecher, 1900, rod leptira iz porodice Erebidae 
 Dahlia (Plantae) Cav., biljni rod iz porodice glavočika